Prümscheid ist der Name von geographischen Objekten in der Eifel, Rheinland-Pfalz:
 Prümscheid (Berg), 674,7 m, bei Wallenborn, Landkreis Vulkaneifel
 Prümscheid (Naturraum), Naturraum der Kyllburger Waldeifel (Osteifel)